Wake Up and Say Goodbye est le sixième album de rock alternatif en solo de David Usher, paru le .

Liste des pistes 

 The river
 We are wolves here (Electric City)
 And so we run
 My biggest mistake
 Wake up and say goodbye
 Kill the lights
 Everyday things
 I an the weapon
 Airplanes
 Secret garden
 When It hurts (Cello par Jorane)
 Speak/Listen
 Kill the lights (Avec Marie-Mai)

Album musical sorti en 2008